

Sciences humaines et sociales 
 Lakki est un mot finnois signifiant « casquette ».

Toponyme

Chypre 
 , un village de la municipalité de Pólis Chrysochoús, dans le Nord-Ouest de l'île ;

Finlande 
 , une île du golfe de Botnie, dans la municipalité de Lumijoki (région d'Ostrobotnie du Nord) ;

Grèce 
 Lakki, une ville de l'île de Leros ;
 Lakki, un village de l'Ouest de la Crète ;
 la plaine de Lakki (et la caldeira de Lakki, dans laquelle elle se loge), sur l'île de Nisyros ;

Iran 
 , un village du  (province de Sistan-et-Baloutchistan) ;

Pakistan 
 Lakki ou Lakki Marwat, la principale ville du district de Lakki Marwat (province de Khyber Pakhtunkhwa) ;
 les , dans le Sind.